Чукар () — топоним в России, распространён в Республике Саха (Якутия).

Чукар — село в в Нюрбинском районе, административный центр и единственный населённый пункт Чукарского наслега.
 Чукар — урочище, в левобережье р. Мельдекелях, координаты 62°24' с. ш. 116°52' в. д., код ГКГН 421951.
 Чукар — река, правый приток р. Крестях, координаты 59°44' с. ш. 136°59' в. д., код ГКГН 499767.
 Чукар — река, левый приток р. Муна, координаты 67°19' с. ш. 117°43' в. д., код ГКГН 131497.
 Чукар — падь, северо-восточнее истока р. Чукар, координаты 64°23' с. ш. 118°14' в. д., код ГКГН 224290.
 Чукар — река, левый приток р. Конончан, координаты 64°18' с. ш. 118°07' в. д., код ГКГН 224289.